Jocutla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jocutla, Quechultenango, Guerrero, 
 Jocutla, Chilapa de Álvarez, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar